

Інзерська сільська рада — сільське поселення, Архангельський район, Башкортостан
 Інзерська сільська рада — сільське поселення, Бєлорєцький район, Башкортостан